Каблуковы (Коблуковы) — русский дворянский род.

При подаче документов для включения рода в Бархатную книгу 26 марта 1686 года представители рода помимо родословной росписи предоставили царскую грамоту (1460/61) великого князя Василия Васильевича Алексею Краснослепу (предок Каблуковых) на его вотчину пустошь Хоробровское в Деминской волости Суздальского езда с подтверждением великого князя Ивана Васильевича датируемой октябрём 1462 года.

Род восходит к XV веку. Осип Афанасьевич Каблуков, глава Суздальской сотни, убит под Смоленском в 1617.

Род Каблуковых внесён в VI часть родословной книги Владимирской и Пензенской губерний.

Описание герба 
В щите имеющем золотое поле в верхней части изображены облака, под ними глаз и положенный горизонтально меч, а внизу щита три хлебные снопа, означенные на зелёной траве.

Щит увенчан дворянским шлемом с дворянской на нём короной с тремя страусовыми перьями. Намёт на щите золотой, подложен зелёным. Герб внесён в Общий гербовник дворянских родов Российской империи, часть 2, стр. 116.

Известные представители 
 Каблуковы: Гаврила Григорьевич, Образец Афанасьевич - суздальские городские дворяне (1625-1627).
 Каблуковы: Алексей Образцов, Алексей Фёдорович, Богдан, Матвей и Григорий Гавриловичи, Никита Алексеевич - московские дворяне (1640-1692).
 Каблуков Алексей Фёдорович - воевода в Луху (1662).
 Каблуковы: Иван Алексеевич и Константин Иванович - стольники (1687-1692).
 Каблуковы: Лука и Пётр Богдановичи, Роман Иванович - стряпчие (1690-1693).
Каблуков Владимир Иванович (1781-1848) - генерал-лейтенант эпохи наполеоновских войн.
Каблуков Платон Иванович (1779-1835) - генерал-лейтенант эпохи наполеоновских войн.

Литература

Примечания 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображён глаз